Pothos ist:
 der umgangssprachliche Name der Pflanze Efeutute
 Pothos (Gattung), eine Gattung der Aronstabgewächse
 Pothos (Mythologie), in der griechischen Mythologie Personifikation des Liebesverlangens

Siehe auch:
 Potos